Palästina steht für:

 Palästina (Region) an der südöstlichen Küste des Mittelmeeres
 Palästinensische Autonomiegebiete ab 1994
 Palästinensische Autonomiebehörde
 Staat Palästina, international mehrheitlich anerkannter Staat der Levante ab 1988 (aus der Autonomiebehörde hervorgegangen, die parallel weiterbesteht)

historisch:
 Römisches Palästina, Palästina in Abhängigkeit oder unter Herrschaft des Römischen Reiches
 Syria Palaestina, Provinz des Römischen Reiches
 Völkerbundsmandat für Palästina (1920–1948)

Werktitel:
 Palästina (Comic), Reportage des maltesisch-US-amerikanischen Karikaturisten Joe Sacco (1995)
 Palästina. Zeitschrift für den Aufbau Palästinas, 1902 bis 1939 in Wien, Berlin und München erschienene und von der Kommission zur Erforschung Palästinas herausgegebene Zeitschrift
 Palästina-Nachrichten, Untertitel Zeitschrift für Wirtschaftsentwicklung im Vorderen Orient, 1934 bis 1936 in Berlin bei Köstenbaum erschienenes Periodikum

Siehe auch:
 Palästinaamt (Abteilung der Jewish Agency for Palestine)
 Palestina (Begriffsklärung)
 Palestine (Begriffsklärung)
 CD Palestino (chilenischer Fußballclub)
 Palesteena (Popsong)
 Palestyna (Begriffsklärung)

WP-interne Link-Vorlagen
(Wikipedia:Ländervorlagen mit Flagge)